Międzynarodowy Piłkarski Turniej w Omanie 1999 - turniej towarzyski w Omanie po raz pierwszy odbył się w dniach 6 - 10 lutego 1999 roku. W turnieju uczestniczyły trzy reprezentacje narodowe:drużyna gospodarzy, Słowenii i Szwajcarii.

Mecze

Tabela końcowa 

Triumfatorem międzynarodowego turnieju w Omanie 1999 został zespół Szwajcarii.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Omanie
1999 w piłce nożnej
1999 w Azji
Historia Omanu